ФК Викторија Плзењ () је чешки фудбалски клуб из Плзења. Такмичи се у Првој лиги Чешке Републике.
Боја клуба је црвена и плава. Играју на стадиону Штрунцови Сади у Плзењу, капацитета 11.700 гледалаца.

Историја 
Клуб је основан 1911. године. У сезони 2010/11. су били прваци у Првој лиги Чешке Републике, 2010. су освојили Куп Чешке, а 2011. Суперкуп Чешке. Такође су освојили Куп Чешке 1971. године, али је то тада био други ниво куп такмичења у Чехословачкој.

Назив клуба кроз историју 
 1911 - Ск Викторија Плзењ
 1949 - Сокол Шкода Плзењ 
 1952 – Сокол ЗВИЛ Плзењ Sokol ZVIL Plzeň
 1953 – ДСО Спартак ЛЗ Плзењ
 1962 – ТЈ Спартак ЛЗ Плзењ 
 1965 – ТЈ Шкода Плзењ 1993 – ФК Викторија Плзењ Трофеји 
 Прва лига Чешке Републике Првак (6) : 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2021/22.
 Вицепрвак (3) : 2013/14, 2016/17, 2018/19.

 Друга лига Чешке Републике Првак (1) : 2002/03. (пласман у виши ранг)

 Куп Чешке Републике Освајач (2) : 1970/71, 2009/10.
 Финалиста (1) : 2013/14.

 Суперкуп Чешке Републике Освајач (2)' : 2011, 2015.
 Финалиста (3) : 2010, 2013, 2014.

 Викторија Плзењ у европским такмичењима 

 Спољашње везе 

 Званичан сајт клуба (чешки)
 Званичан сајт клуба (енглески'')

В